Макей — фамилия. Известные носители:

 Макей, Альберт (1807—1881) — американский врач, масон.
 Макей, Владимир Владимирович (1958—2022) — белорусский дипломат и государственный деятель.

См. также 
 Маккей